Валя-Ларге () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Валя-Ларге () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Валя-Ларге.
 Валя-Ларге () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Буда.
 Валя-Ларге () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Пукень.
 Валя-Ларге () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.
 Валя-Ларге () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Селчуа.